

Personnes 
 Claes-Ingvar Lagerkvist (né en 1944), astronome suédois.
 Pär Lagerkvist (1891-1974), écrivain suédois, prix Nobel de littérature 1951.

Objets célestes 
 Plusieurs comètes découvertes ou co-découvertes par Claes-Ingvar Lagerkvist, ont :
 P/1996 R2 (Lagerkvist)
 308P/Lagerkvist-Carsenty
 L'astéroïde (2875) Lagerkvist, nommé d'après le même astronome.